New Hampshire – stan w USA
 New Hampshire – jednostka osadnicza w USA, w stanie Ohio
 New Hampshire – rasa kur